Kohlsia är ett släkte av loppor. Kohlsia ingår i familjen fågelloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fågelloppor
Kohlsia